Ludwig Boltzmann (Viena, 1844 - Duino, Itàlia, 1906), físic austríac pioner de la mecànica estadística
 Cervell de Boltzmann, entitat hipotètica conscient de si mateixa, creada per fluctuacions aleatòries en un estat de caos 
 Constant de Boltzmann, constant física que relaciona la temperatura i l'energia. S'anomena així pel físic austríac Ludwig Boltzmann, que va
 Constant de Stefan-Boltzmann, constant de proporcionalitat de la llei de Stefan-Boltzmann 
 Distribució de Boltzmann, distribució de probabilitat de les velocitats d'un gas associada a l'estadística de Maxwell-Boltzmann per a aquest sistema
 Distribució de Maxwell-Boltzmann, distribució de probabilitat 
 Estadística de Maxwell-Boltzmann, distribució estadística de partícules
 Llei de Stefan-Boltzmann
 Màquina de Boltzmann, tipus de xarxa neuronal recurrent estocàstica